Джалал Эйваз оглы Аллахвердиев (; ) — советский, азербайджанский математик, академик НАНА.

Биография 
В 1957 году окончил физико-математический факультет Азербайджанского государственного университета, затем - аспирантуру МГУ под научным руководством М.В. Келдыша. В 1957 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «О полноте системы собственных и присоединенных элементов одного класса несамосопряженных операторов». 

Доктор физико-математичеких наук (1968), диссертация: «Об особых значениях и специальных элементах несамосопряженных операторов, рационально зависящих от спектрального параметра». Профессор (1969).

Член КПСС с 1972 года.

 1957—1960 — Преподаватель, старший преподаватель физико-математического факультета АГУ
 1960 — Заведующий отделом во вновь созданном Вычислительном центре Академии наук Азербайджанской ССР, затем — заместитель директора по научной работе,
 1960 — Заведующий лабораторией «Математические проблемы управления» Института кибернетики АН Азербайджанской ССР
 1969—1970 — Заместитель директора по научной работе, в 1970—1988 годах — директор Института кибернетики АН Азербайджанской ССР
 1988—1994 — Проректор по научной работе Бакинского государственного университета

С 1994 года — Заведующий лабораторией «Математические задачи управления» Института систем управления Национальной академии наук Азербайджана.

В 1975 году читал лекции в ряде университетов США, в 1976 году — в Великобритании. В 1998—2000 годах работал в Стамбульском университете.

Член-корресондент АН Азербайджанской ССР (1972), действительный член НАНА (2001).

Научная деятельность 
Основные труды по функциональному анализу (несамосопряженные операторы) и кибернетике. Самое известное решение ученого «Теорема Аллахвердиева» включена в многие книги и учебники функционального анализа.

Исследовал полноту систем собственных элементов одного класса несамосопряженных операторов, полиномиально и рационально в зависимости от параметра.Изучал вопросы оптимального управления, управляемости и наблюдаемости в детерминированных системах. Ученым дано определение наилучшего подхода линейных операторов, конечномерных операторов и найдено его точное выражение, даны определения многократной полноты систем элементов в линейных пространствах. Доказаны теоремы нового типа полноты и базисных систем собственных и вложенных элементов в банаховых и гильбертовых пространствах и положение о том, что система главных чисел удовлетворяет «мини-макс» свойствам собственных значений вполне непрерывных операторов. Найдены необходимые и достаточные условия закрытия, ограничения и непрерывности операторов в мультипликативных терминах. Получены важнейшие результаты для приближенного решения проблемы собственных значений операторов. Введено понятие об оптимальных биортогональных системах. Определен новый класс линейных абстрактных операторов между классами непрерывных и вполне непрерывных операторов и этот класс был тщательно исследован. Введены понятия основные числа и основные элементы операторов, входящих в этот класс. 

Его научные результаты были использованы для получения новых результатов в зарубежной литературе по функциональному анализу и алгебре, такие как «Теорема Аллахвердиева», «Принцип вариации Аллахвердиева», «Лемма Аллахвердиева».

Научные труды 
 Аллахвердиев Дж. Э. «О скорости сближения вполне непрерывных операторов конечномерными операторами». Научные записки АГУ, № 2, 1957 г.
 Аллахвердиев Дж. Э. «О полноте системы собственных и вложенных элементов одного класса несамосопряженных операторов». Научные записки АГУ, № 7, 1957 г.
 Аллахвердиев Дж. Э. «О полноте системы собственных и вложенных элементов одного класса несамосопряженных операторов». Доклады Академии наук СССР, т.160, № 3, 1965 г
 Аллахвердиев Дж. Э. «О полноте системы собственных и вложенных элементов одного класса несамосопряженных операторов в зависимости от параметра». Доклады Академии наук СССР, т.160, № 6, 1965
 Аллахвердиев Дж. Э. «О многократных полных системах и несамосопряженных операторах в зависимости от параметра». Доклады Академии наук СССР, т.166, № 1, с.3.
 Аллахвердиев Дж. Э. «О несамосопряженных операторах, рационально зависящих от спектрального параметра. Доклады Академии наук СССР», т.186, № 4, 1969 г
 Аллахвердиев Дж. Э. «Теорема полноты системы собственных и вложенных элементов рациональных операционных групп в банаховом пространстве. Функциональный анализ и его приложения». Том 8, выпуск.4, 1974
 Аллахвердиев Дж. Э. «О задаче оптимального управления в гильбертовом пространстве». Журнал «Дифференциальное уравнения», № 12,1977.
 Аллахвердиев Дж. Э. «О сходимости многократного разложения на собственные элементы некоторой двухпараметрической системы операторов». Отчеты НАНА, т.35, № 6, д. 1979 г.
 Аллахвердиев Дж. Э. «О полноте системы собственных элементов многопараметрической системы операторов». Отчеты НАНА, т.38, № 10, предоставлены 1982 г.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР (1980)
 Государственная премия Азербайджанской ССР (1972).

Источники 
 Allahverdiyev Calal Eyvaz oğlu 
 Allahverdiyev Cəlal Eyvaz oğlu BSU 
 Скончался академик Джалал Аллахвердиев

Члены КПСС
Математики Азербайджана
Члены-корреспонденты АН Азербайджанской ССР
Лауреаты Государственной премии Азербайджанской ССР